Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 1991 – ósmy sezon w niemieckiej serii wyścigowej Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, który rozpoczął się 31 marca, a zakończył 20 października. Zwyciężył Niemiec – Frank Biela, który w klasyfikacji generalnej zdobył 174 pkt.

Kalendarz i zwycięzcy

Klasyfikacja końcowa kierowców

Linki zewnętrzne 
, dtm.com (strona zarchiwizowana), [dostęp: 2020-12-05].
, dtm.com (strona zarchiwizowana), [dostęp: 2020-12-05].
Klasyfikacja końcowa, driverdb.com, [dostęp: 2020-12-05].
Sezon 1991 DTM – rezultaty wyścigów i klasyfikacja końcowa, touringcarracing.net, [dostęp: 2020-12-05].

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
1991 w sportach motorowych
1991 w Niemczech
1991 w Belgii
Czechosłowacja w XX wieku
1991 w Wielkiej Brytanii